Change Me (« Change-moi » en anglais) peut faire référence à :

Musique

Albums 
 Change Me, le quatorzième album de Wang Lee-hom sorti en 2007 ;

Chansons 
 Change Me est une chanson du groupe américain Sanctus Real, de l'album Fight the Tide ;
 Change Me est une chanson de Ruben Studdard, de l'album The Return ;
 Change Me est une chanson de Chris Cagle, de l'album My Life's Been a Country Song ;
 Change Me est une chanson de Keri Hilson, de l'album In a Perfect World... ;
 Change Me est une chanson de Justin Bieber, de l'album Journals.

Homonymie
Homonymie de titre